Langendijk (buurtschap), in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

 Personen
 Dirk Langendijk (1748-1805), Nederlands kunstenaar
 Pieter Langendijk (1683-1756), Nederlands toneelschrijver

Zie ook
 Langedijk
 Langedijke